Фо́рум ( — арх. преддверие гробницы; площадка в давильне для подлежащего обработке винограда; рыночная площадь, городской рынок; торжище, центральная площадь):

 Форум (площадь) — типология общественного пространства в древнеримском градостроительстве; центральная городская площадь, где проходила городская жизнь, заключались сделки, велись переговоры.
 Римский форум
 Форум Феодосия
 Императорский форум — ансамбль памятников архитектуры в Риме.

 Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
 Веб-форум — класс веб-приложений для организации интернет-общения.

 Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
 в том числе в политике и международном общении: Форум тихоокеанских островов, Евразийский экономический форум молодёжи и пр.
 Форум Россия, Селигер (форум), DEDF (форум)
 названия сооружений для подобных мероприятий: Итальянский форум, Форум (Инглвуд), Монреаль-Форум, Гримальди-форум и пр.

Прочее 
 Форум (группа) — музыкальная группа 1980—1990-x гг. (солист В. Салтыков).
 Форум (кинотеатр, Москва) — бывший кинотеатр в Москве.
 Форум (кинотеатр, Рига) — бывший кинотеатр в Риге.
 Форум (станция метро) — станция копенгагенского метрополитена.
 Форум (регбийный клуб) — любительский регбийный клуб в России.
 названия некоторых политических партий и организаций: Либеральный форум, , Новый форум и пр.

См. также 
 Фестиваль (в некоторых случаях — аналог форума, например Боспорский форум)